Rue d'Aumale à Bruxelles. L’origine du nom provient du souvenir d’une propriété de Charles  d’Aumale qui s’y élevait.
 Rue d'Aumale dans le  de Paris. Le nom de cette voie est un hommage à Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale.
 Rue d'Aumale, voie de l’ancienne commune de La Villette, appelée rue de l’Aisne en 1869 (voie située dans le  de Paris) après l’annexion de cette commune par Paris.

Aumale